Bernabé Piedrabuena puede referirse a:

 Bernabé Piedrabuena (1792-1841), gobernador de la Provincia de Tucumán;
 Bernabé Piedrabuena (1863-1942), Obispo de la Diócesis de San Miguel de Tucumán, .